Dialisi – procedimento fisico con cui si separano una o più sostanze disciolte in un liquido, utilizzando una membrana semipermeabile
 Emodialisi – trattamento medico extracorporeo per chi è affetto da insufficienza renale terminale.
 Dialisi peritoneale – trattamento medico per chi è affetto da insufficienza renale terminale che effettua la depurazione usando il peritoneo
 Dialisi – figura retorica consistente nell'interrompere la continuità del periodo con un inciso

Altri progetti